Abrede steht für:

 Leugnung, siehe Lüge, Verleugnung
 Vereinbarung
 Individualabrede
 Wirtschaftskartell

Siehe auch: